Luangwa heißen:
Luangwa, Nebenfluss des Sambesi im Osten Sambias
Luangwa (Kalungwishi), Nebenfluss des Kalungwishi im Norden Sambias
Luangwa (Stadt), sambische Kleinstadt an der Mündung des Luangwa im Dreiländereck Sambia/Simbabwe/Mosambik
Luangwa (Distrikt), sambischer Distrikt
Luangwa (Gattung), Gattung der Cynodontia aus der mittleren Trias